Carlos III de Guisa-Lorena (París, 1620-4 de mayo de 1692), fue duque de Elbeuf de 1657 a 1692, conde de Lillebonne, conde de Rieux y barón de Ancenis.

Primeros años de vida 
Nació en el Hôtel d'Elboeuf de París y era hijo de Carlos II de Guisa-Lorena, duque de Elbeuf y Catalina Enriqueta de Borbón-Vendôme, hija legitimada de Enrique IV de Francia y Gabrielle de Estrées.

Entre los primos hermanos paternos se encuentran el Caballero de Lorena (amante de Felipe I, duque de Orleans), el conde de Armagnac; los primos maternos incluyen a Luis XIV de Francia y al mencionado duque de Orleans.

Vida pública 
Conocido durante la vida de su padre como conde de Harcourt-Elbeuf, sirvió en Italia (1641) y Picardía (1642) bajo el mando de su tío del conde de Harcourt, durante la Guerra de los Treinta Años; estuvo con el Gran Condé (más tarde duque de Enghien), bajo su mando en la famosa victoria de Rocroi en 1643. También fue un elemento de las batallas de Thionville y Sierck, así como el asedio de Gravelines (1644), más tarde luchó en la batalla de Nortlingen y en el sitio de Trêves. 

Mariscal de campo en 1646, ascendió a teniente general en 1648.

A la muerte de su padre (noviembre de 1657) se convirtió en duque de Elbeuf, par de Francia. Después de que Luis XIV comenzó su reinado personal (1661), fue nombrado en 1662 Gobernador General de Picardía y Artois, y gobernador de Montreuil 1652 , en lugar del duque de Elbeuf, su padre.

Matrimonios e hijos 
Se casó por primera vez el 7 de marzo de 1648 con  Ana Isabel de Lannoy (1626 † 1654), y tuvieron a:
Ana Isabel (1649-1714), casada en 1669 con Carlos Enrique de Lorena-Vaudémont (1649 † 1723), Príncipe de Vaudémont, hijo natural de Carlos IV, duque de Lorena y Beatriz de Cusance.
Carlos (1650-1690), Caballero de la Orden de Malta. Nunca se casó.

Viudo, luego se volvió a casar 20 de mayo de 1656 con Isabel de La Tour d'Auvergne (1635 † 1680), hija de Federico Mauricio de La Tour d'Auvergne, duque de Bouillon, príncipe de Sedan, Jametz y Raucourt, entonces duque de Albret y Chateau-Thierry, y Eleanor Catherine de Berg y sobrina de Enrique de la Tour d'Auvergne-Bouillon, vizconde de Turenne. Tuvieron:
Enrique Federico (1657 † 1666), conde de Rieux.
María Eléonore (1658 † 1731), abadesa de Saint-Jacques.
María Francisca (1659 †), abadesa de Saint-Germain.
Enrique (1661 † 1748), cuarto duque de Elbeuf.
Luis (1662-1693), abad de Orcamp.
Emmanuel Mauricio (1677 † 1763), quinto duque de Elbeuf después de su hermano.

Finalmente se casa en un tercer matrimonio, el 25 de agosto de 1684 con Francoise de Montault de Navailles (1653 † 1717), hija de Felipe de Montaut, duque de Navailles, mariscal de Francia, y Suzanne de Baudéan. Tuvieron:
Susana Enriqueta (1686 † 1710), casada en 1704 con Carlos III (1652 † 1708), duque de Mantua, sin descendencia.
Luisa Ana Radegonde (1689 † 1726), abadesa de Saint-Saens.

También se sabe que tiene tres hijos naturales:
Alexis de Lorena, legitimado en marzo de 1673.
Carlos de Lorena, Caballero de Quatremares, gobernador de la ciudadela de Mantua. Se casó en París el 30 de marzo de 1695, con Ana d'Angleberme, con descendencia.
Carlota de Lorena, legitimada el 12 de junio de 1680, casada en Elbeuf, parroquia de Saint Etienne, el 18 de noviembre de 1681 con Léonor de Brèvedent, caballero, señor de Oissel.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en París
Casa de Guisa
Carlos 03
Personas de la Guerra de los Treinta Años
Fallecidos en París